50. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 7 - 8 marca 1992 roku w holenderskim Heerenveen. Zawodniczki startowały na sztucznym torze na IJsstadion Thialf po raz drugi (wcześniej w 1974). Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Najlepsza była łyżwiarka niemiecka Gunda Niemann-Kleemann. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 5000 m awansowała najlepsza 16-tka po 3 dystansach.

Uczestnicy 
W zawodach wzięło udział 32 łyżwiarek z 14 krajów. Sklasyfikowanych zostało 30.

Wyniki 
 DNS - nie wystartowała, NC - nie zakwalifikowała się, f - wywróciła się

Linki zewnętrzne 
 Wyniki na Schaats Statistieken.nl 
 

Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju
1992 w sportach zimowych